Герб Праги () — один из официальных символов столицы Чехии города Праги.

Описание 
Герб имеет геральдический щит испанской формы и окрашен пурпурный цвет. В центре щита изображена каменная крепость с двустворчатыми воротами и тремя башнями. Ворота на крепости раскрыты, решётка поднята. В воротах видна рука, закованная в серебряные рыцарские латы и сжимающая меч. Этот символ дан городу Фердинандом III в 1649 году после защиты города от шведских оккупантов в самом конце Тридцатилетней войны. Щит увенчан тремя коронованными красно-серебряными рыцарскими шлемами. Наверху герба изображены 12 копий с флагами местных городов и районов, по центру изображен коронованный лев. В качестве щитодержателей выступают два льва. Основанием для герба служат ветви липового дерева. На гербе написан девиз города: «PRAGA CAPUT REI PUBLICAE» в переводе «ПРАГА — ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ».

Примечания

Ссылки 
Герб Праги

Герб
Гербы по алфавиту
Гербы Чехии
Гербы с изображением крепости
Гербы с изображением руки, держащей меч
Гербы с изображением липы
Гербы с львами-щитодержателями
Гербы с изображением коронованных львов